Plaats in Indonesië
 Kebon (Tirtayasa), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Kebon (Bayat), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Kebon (Paron), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Kebon (Tebing Tinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Empat Lawang in de provincie Zuid-Sumatra